Sonalnoje (russisch ) ist der Name zweier Dörfer in Russland:
 Sonalnoje (Region Altai), in der Region Altai, Verwaltungszentrum des Sonalny rajon
 Sonalnoje (Sachalin), in der Oblast Sachalin